Jan Brzoza (pisarz)
 Jan Brzoza (1923–1980).

pseudonim: Bohdana Skaradzińskiego i Feliksa Młynarskiego